Pinet ist der Name folgender Gemeinden:

 Pinet (Hérault) im französischen Département Hérault
 Pinet (Valencia) in der spanischen Provinz Valencia
 Eyzin-Pinet im französischen Département Isère
 Lacapelle-Pinet im französischen Département Tarn

Sonstiges:
 Pinet Butte, Zeugenberg im Viktorialand, Antarktika
 PiNet, freie und offene Softwarelösung für edukative Schulnetze